Cherish (David Cassidy), een muziekalbum uit 1972 van de Amerikaanse zanger David Cassidy
 Cherish (Seiko Matsuda), een muziekalbum uit 2011 van de Japanse zangeres Seiko Matsuda
 Cherish (BENI), een nummer uit 2005 van de Japanse zangeres BENI, van haar album Girl 2 Lady
 Cherish (Kool & the Gang), een nummer uit 1985 van de Amerikaanse R&B-band Kool & the Gang, van hun album Emergency
 Cherish (Madonna), een nummer uit 1989 van de Amerikaanse zangeres Madonna, van haar album Like a Prayer
 Cherish (The Association), een nummer uit 1966 van de Amerikaanse pop/rockband The Association, van hun album And Then... Along Comes the Association
 Cherish (groep), een Amerikaanse meidengroep
 Cherish (film), een Amerikaanse film uit 2002 van regisseur Finn Taylor